

Patronyme
 
 Alof de Wignacourt, est le  maître1 de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Peintures
 Portrait d'Alof de Wignacourt, est un tableau du Caravage peint vers 1607 et conservé au musée du Louvre à Paris.

Homonymie
Homonymie de patronyme